La competició de rifle lliure, 300 metres tres posicions va ser una de les quinze proves de programa de Tir dels Jocs Olímpics de Londres de 1908. Es disputà l'11 de juliol de 1908 i hi van prendre part 51 tiradors procedents de 10 nacions diferents.

Cada tirador disparava 120 trets a un objectiu que es trobava a 300 metres. Aquests 120 trets eren dividits a parts iguals per cadascuna de les tres posicions de què consistia la prova: dempeus, de genolls i bocaterrosa. Cada encert tenia una puntuació entre 1 i 10 punts i la màxima puntuació possible era de 1200 punts.

Medallistes

Resultats

Referències

Fonts 
 
 

Tir als Jocs Olímpics d'estiu de 1908